Cottam – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Cottam – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)